39 lépcsőfok vagy Harminckilenc lépcsőfok előfordulásai

 39 lépcsőfok (The Thirty-Nine Steps), John Buchan regénye (1915)

 39 lépcsőfok (The 39 Steps), 1935-ös angol film, rendező Alfred Hitchcock

 39 lépcsőfok (The 39 Steps), 1959-es angol film, rendező  Ralph Thomas

 39 lépcsőfok (The Thirty Nine Steps), 1978-as angol film, rendezte Don Sharp

 39 lépcsőfok (The Thirty Nine Steps), 2008-as angol film, rendezte James Hawes